УФК — многозначный термин:

 Универсальный формат кадра
 Университет физической культуры